Le Royaume de Hardanger était l'un des petits royaumes norvégiens du Moyen Âge. Il était situé dans le fylke actuel de Hordaland, entre Bergen et Oslo. Il comprenait notamment le haut-plateau du Hardangervidda.

Liens externes 
 

Hardanger
Hardanger
Hardanger